SDA puede referirse a:
Agar Sabouraud Dextrose, un medio de cultivo para hongos
Sociedad Deportiva Amorebieta, club de fútbol de España.
Iglesia Adventista del Séptimo Día, por sus siglas en inglés.
Síndrome de abstinencia, por su abreviatura médica en español.
Alianza Democrática de Suazilandia, partido político de Suazilandia.
Secretaría Distrital de Ambiente, una autoridad de la administración Bogotá, Colombia.
Sociedad Deportiva Aucas, club de fútbol Ecuatoriano